Puilasut Qaavat bezeichnet:
 Puilasut Qaavat (Berg, Nuuk, nördlich), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Puilasut Qaavat (Berg, Nuuk, südlich), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland